Flegenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Flegenheimer (1901–1935), amerikanischer Mafioso, bekannt als Dutch Schultz
 Julien Flegenheimer (1880–1938), Schweizer Architekt